Joseph Schreiber ist der Name folgender Personen:

* Joseph Servan (General) (1741–1808), französischer General
 Joseph Michel Antoine Servan (1737–1807), französischer Jurist, Philosoph und Politiker